Dream Police ist der Name von:

 Dream Police (Album), Album von Cheap Trick 
 Dream Police (Band), norwegische Hardrock- und Bluesrock-Band